Die Saison 2019/20 war die 46. Spielzeit der Superliga, der höchsten spanischen Eishockeyspielklasse. Der amtierende Titelverteidiger war der CH Txuri Urdin, der in dieser Saison dem neuen Titelträger CG Puigcerdà im Finale mit 0:2 unterlag.

Hauptrunde

Modus 
Wie schon in der Vorsaison spielen fünf Mannschaften in der höchsten spanischen Spielklasse. In der Hauptrunde absolviert jede dieser Mannschaften insgesamt 16 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird. Ein Sieg in der regulären Spielzeit bringt einer Mannschaft 3 Punkte. Ein Sieg und eine Niederlage nach Verlängerung wird mit 2 bzw. 1 Punkt vergütet. Für eine Niederlage in regulärer Spielzeit gibt es keine Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stand: Hauptrundenende

Halbfinale 
 CH Txuri Urdin – CH Jaca 2:1 (5:4, 2:4, 5:3)
 CG Puigcerdà – FC Barcelona 2:1 (4:2, 3:4, 3:2 OT)

Finale 
 CG Puigcerdà – CH Txuri Urdin 2:0 (5:2, 6:4)

Weblinks 
 Ergebnisse auf livescore
 Die spanische Superliga auf eurohockey.com

Superliga-Saison (Spanien)
Eishockeysaison 2019/20